Сент-Анжель:
 Сент-Анжель — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сент-Анжель — коммуна во Франции, департамент Коррез.
 Сент-Анжель — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.

См. также 
 Со-Сент-Анжель — коммуна во Франции, департамент Дордонь.